Сен-Лора́н-дез-Оте́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 29 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Сен-Лоран-дез-Отель, Бузіє, Шамтосо, Дрен, Ландмон, Ліре, Сен-Кристоф-ла-Купері, Сен-Совер-де-Ландмон i Ла-Варенн було об'єднано в новий муніципалітет Оре-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 803 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2161,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-дез-Отель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара